Над законом (фильм, 1986)
 Над законом (фильм, 1988)

См. также 
 Вне закона (фильм)
 За пределами закона